Suzak est une ville du Kirghizistan.
 Suzak est une petite ville du Kazakhstan.
 Suzak est une entreprise japonaise de développement de jeux vidéo.